Трихоцентрум () — род многолетних трявянистых растений из семейства .

Аббревиатура родового названия — Trt.

Включает около 70 видов распространенных в Центральной и Южной Америке.

Большая часть видов эпифиты, некоторые полуэпифиты и литофиты.

Охраняемые растения. Все виды рода входят во второе приложение CITES.

Некоторые представители рода и гибриды с их участием популярны в комнатном и оранжерейном цветоводстве, а также широко представлены в ботанических садах.

Род не имеет устоявшегося русского названия, в русскоязычных источниках обычно используется устаревшее научное название .

Этимология

Биологическое описание 
Побег симподиального типа. 
Псевдобульбы небольшие, или отсутствуют.
Цветки восковые, крупные сравнительно с размерами растения, яркие, губа со шпорцем.

Природные гибриды 
 Trichocentrum × marvraganii = Trichocentrum jonesianum × Trichocentrum stacyi (Lückel) M.W.Chase & N.H.Williams, 2001
 Trichocentrum × teaboanum (R.Jiménez, Carnevali & J.L.Tapia) R.Jiménez & Carnevali 2003

Виды 
В 2001 году все виды рода Lophiaris были перенесены в род Trichocentrum.

По информации базы данных The Plant List, род включает 65 видов:

Галерея

В культуре 

Гибриды между Trichocentrum и Oncidium образуют гибридный род – Trichocidium.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Charles O. Baker and Margaret L. Baker. 2006. Orchid Species Culture: Oncidium/Odontoglossum Alliance
 Harry Zelenko. 2003. Orchids: The Pictorial Encyclopedia Of Oncidium
 Dressler RL, Williams WH, 2003, New combinations in Mesoamerican Oncidiinae (Orchidaceae). Selbyana 24. (1): 44-45
 Sandoval E, Terrazas T, Vallejo A, 2003, Analisis fenetico de caracteres anatomico-foliares de Trichocentrum y generos relacionados (Orchidaceae, Oncidiinae). Lankesteriana no.7. 51-53
 Ackerman JD, Chase MW, 2001, Notes on the Caribbean orchid flora, 4. More combinations in Trichocentrum and Cyrtochilum.
 Chase MW, Williams NH, 2001, Additional transfers to Trichocentrum Poepp. and Endl. and Otoglossum Garay and Dunst. (Orchidaceae: Oncidiinae). Lindleyana 16. (3): 218-219
 Pupulin F, 2001, Miscellaneous new taxa in neotropical Orchidaceae. Selbyana 22. (1): 14-26
 Sandoval Zapotitla E, Terrazas T, 2001, Leaf anatomy of 16 taxa of the Trichocentrum clade (Orchidaceae: Oncidiinae). Lindleyana 16. (2): 81-93
 Williams NH, Chase MW, Fulcher T, Whitten WM, 2001, Molecular systematics of the Oncidiinae based on evidence from four DNA sequence regions: expanded circumscriptions of Cyrtochilum, Erycina, Otoglossum, and Trichocentrum and a new genus (Orchidaceae). Lindleyana 16. (2): 113-139
 Pupulin F, 2000, Trichocentrum: a forgotten genus of spurred jewels. Orchids 69. (3): 226-237
 Sauvetre P, 1999, Trichocentrum capistratum Lind. Rchbf: une espece rare dans un genre peu connu. Orchidophile 30. (137): 127-130
 Pupulin F, 1998, New species of Trichocentrum (Orchidaceae) from the Andes with a realignment of the Trichocentrum pulchrum group. Novon 8. (3): 283-287
 Christenson EA, 1997, A new Trichocentrum species from Bolivia. Orchid Dig. 61. (1): 32-33
 Pupulin F, 1997, The Trichocentrum pfavii group. Caesiana no.8. 1-14
 Bennett DE, Christenson EA, 1996, Trichocentrum in Peru. Orchid Dig. 60. (2): 91-94
 Koniger W, 1996, New species of the genera Portillia, Odontoglossum, Oncidium, Sigmatostalix, Trichocentrum and Trigonochilum. Arcula no.6. 155-184
 Pupulin F, 1996, Note sul genere Trichocentrum: 3. Trichocentrum pulchrum Poepp. et Endl. Orchidee Spontan. Coltiv., n.s. 1. (1): 1-6
 Pupulin F, 1995, A revision of the genus Trichocentrum (Orchidaceae: Oncidiinae). Lindleyana 10. (3): 183-210

Ссылки 
 '' Видовые очерки на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia 
 Трихоцентрум на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 

Орхидные
Флора Южной Америки
Флора Центральной Америки